Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim McManus e Jim Osborne che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ion Țiriac 6-2, 5-7, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Los Angeles Grand Prix 1972